

Onomastica
 Beraldo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Berardo

Persone
 Beraldo I delfino d'Alvernia – Conte di Clermont e di Montferrand e Delfino d'Alvernia
 Beraldo II delfino d'Alvernia – Conte di Clermont e di Montferrand e Delfino d'Alvernia
 Beraldo III delfino d'Alvernia – Conte di Clermont e di Montferrand e Delfino d'Alvernia
 Anderson Cléber Beraldo – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Elisabetta Beraldo - costumista italiana
 Eros Beraldo – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Paul Beraldo – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Paulo Luiz Beraldo Santos, noto come Paulinho – calciatore brasiliano